Армандо Тровайоли (; 2 сентября 1917  — 28 февраля 2013) — итальянский композитор   и пианист.

На счету Тровайоли   более чем 300 музыкальных записей в качестве композитора и дирижёра. Автор многочисленных джазовых композиций и музыки к кинофильмам. Известен по  сотрудничеству с Витторио де Сика по ряду проектов, включая    «Боккаччо-70». Тровайоли был также создателем нескольких итальянских мюзиклов: среди них «Ругантино» () и «Добавьте место за столом»  ().

Армандо Тровайоли — лауреат 11 кинематографических наград, включая Давида ди Донателло и «Серебряную ленту».

C 1962 по 1969 год был женат на актрисе Пьер Анджели.  Их сын Ховард Эндрю Ругантино появился на  свет в 1963 году.

Он умер в Риме в возрасте 95 лет 28 февраля 2013 года.

Примечания

Ссылки 

Выпускники  Национальной академии Св. Цецилии
Преподаватели Национальной академии Св. Цецилии
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Кинокомпозиторы Италии
Композиторы Италии
Пианисты  Италии
Лауреаты премии «Серебряная лента»